South Africa Sevens 2003 – piąta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 12–13 grudnia 2003 roku na Outeniqua Park w George będąc drugim turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Outeniqua Park zawody były drugim turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Po raz kolejny najwyżej rozstawiona została reprezentacja Anglii. Czwórka faworytów niepokonana przeszła fazę grupową, po czym spotkała się w półfinałach, w których Anglia i Nowa Zelandia okazały się lepsze od gospodarzy i Fidżi. W obecności siedemnastu tysięcy widzów dwa przyłożenia Bena Gollingsa i hat-trick Roba Thirlby'ego dały zwycięstwo Anglikom, najlepszym zawodnikiem turnieju został natomiast wybrany przedstawiciel gospodarzy, Kabamba Floors.

Już po zawodach Południowoafrykańczycy zostali ukarani karą pieniężną oraz pozbawieni punktów z powodu wystawienia do meczowego składu nieuprawnionego gracza.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
South Africa Sevens
2003 w Południowej Afryce